Nedorost ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Nedorost (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler
 Václav Nedorost (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler